Albrekt V av Bayern, född 29 februari 1528 i München i Bayern, död 24 oktober 1579 i München i Bayern, var regerande hertig av Bayern från 1550 till hans död. Han är son till Vilhelm IV och Maria Jakobina.

Äktenskap och barn 

Albert gifte sig med Anna den 4 juli 1546 och de fick sju barn.

 Karl (född och död 1547)
 Vilhelm V (1548–1626)
 Ferdinand (1550–1608)
 Maria Anna (1551–1608)
 Maximiliana Maria (1552–1614)
 Fredrik (1553–1554)
 Ernst (1554–1612)

Biografi 
Kung Albrekt V utbildades på Ingolstadt under katolska lärare. Han förblev hängiven katolik under reformationen och fungerade som ledare för kontrareformationen. Han kallade jesuiterna till Bayern 1557 för att de skulle vara pedagoger.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar 

 
 Hofkleiderbuch des Herzogs Wilhelm IV. und Albrecht V. 1508–1551 på Bayerska statsbiblioteket

Födda 1528
Avlidna 1579
Män